{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Rothmans Grand Prix 
|-
|align = "center" | Рединг, Англия
|-
|align = "center" | 20 — 28 октября 1984
|-
|align = "center" | Hexagon Theatre
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 45 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион 
|-
| Чемпион 1983 — Тони Ноулз
|-
| Чемпион 1984 — Деннис Тейлор 
|-
| Финалист — Клифф Торбурн
|-
|}Гран-при 1984 (, также известен как Rothmans Grand Prix 1984 — по названию главного спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 20 по 28 октября 1984 года в Рединге, Англия. Победителем турнира стал Деннис Тейлор, обыгравший в финале Клиффа Торбурна со счётом 10:2.

 Примечательные факты 

 Это был первый розыгрыш Гран-при под таким названием — ранее он именовался «Турнир Профессиональных Игроков» (), хотя своего значения турнир не поменял.
 Денежный приз чемпиону Гран-при 1984 стал рекордным по тем временам — 45 000 фунтов стерлингов.
 Телеканал BBC транслировал матчи турнира.
 Это был первый розыгрыш Гран-при в Рединге — ранее он проводился в Бирмингеме и Бристоле. Кстати, в Hexagon Theatre — здании, где стали играться матчи Гран-при — до этого проводился командный Кубок Мира по снукеру.
 Чемпион Гран-при 1984 года, Деннис Тейлор, после своей победы не смог сдержать эмоций и заплакал на глазах у зрителей. Этому была ещё одна, более серьёзная причина — за месяц до турнира у Тейлора умерла мать.

 Результаты 1/16 финалаМатчи из 9 фреймов

 Эдди Чарльтон 5:1 Джон Пэррот  
 Стив Дэвис 5:0 Грэм Майлс  
 Нил Фудс 5:0 Тони Джонс  
 Сильвиньо Франсиско 5:1 Джимми Уайт  
 Майк Халлетт 5:3 Алекс Хиггинс  
 Тони Ноулз 5:1 Джон Даннинг  
 Тони Мео 5:4 Дэйв Мартин  
 Дуг Маунтджой 5:0 Марк Уайлдмэн 

 Рэй Риардон 5:4 Клифф Уилсон  
 Дин Рейнолдс 5:4 Питер Франсиско  
 Кирк Стивенс 5:3 Рекс Уильямс  
 Дэвид Тейлор 5:1 Джон Ри  
 Деннис Тейлор 5:3 Джон Вирго  
 Клифф Торбурн 5:1 Джон Кэмпбелл  
 Вилли Торн 5:3 Мёрдо Маклауд  
 Иан Уильямсон 5:4 Джо Джонсон

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 
 Другие данные о Гран-при 1984 на Chris Turner’s SNOOKER ARCHIVE 

Гран-при (снукер)
1984 год в снукере